Georg Hellmesberger henviser til:

 Georg Hellmesberger senior (1800–1873) – østrigsk violinist og dirigent
 Georg Hellmesberger junior (1830–1852) – østrigsk violinist og komponist